

Населені пункти та їхні частини
 Руткі — гміна в Замбровському повіті Підляського воєводства
 Руткі — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Руткі — село в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Руткі — село в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Руткі — село в гміні Пасим Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Руткі — частина міста Маргонін у Ходзезькому повіті Великопольського воєводства
 Руткі — частина села Цепліни в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Руткі — частина села Кшижувкі в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Руткі — частина села Дешковіце-Другі в гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Руткі — частина села Лесьнево в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки